Despot (von altgriechisch despótēs „Herrscher“) steht für:

 Despot (Titel), höchster Titel in historischen Reichen
 unumschränkt Herrschender oder Gewaltherrscher einer Despotie

Person:
 Nicolai Despot (* 1986), deutscher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler

Siehe auch:
 serbische Despoten